Koryta kan syfta på följande platser:

Polen 

 Koryta (ort i Polen, Lubusz vojvodskap), Powiat sulęciński, 
 Koryta (ort i Polen, Storpolens vojvodskap), Powiat ostrowski,

Tjeckien 

 Koryta (ort i Tjeckien), Plzeň, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar